Balakən (district)
Balakən (stad)